Благо — засоби задоволення людських потреб.
 Благо (футбольний клуб), Футбольний клуб «Благо» — український футбольний клуб з села Великий Буялик Іванівського району Одеської області. 
 Благо Задро (хорв. Blago Zadro; *31 березня 1944, Герцеговина — †16 жовтня 1991, Вуковар) — хорватський військовий діяч.
 Петер Благо (; *1 січня 1939, Нітра) — словацький вчений-юрист, правознавець, один з провідних світових фахівцім в області історії римського права.

Література
 В. Малахов. Благо //